В одиночному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Петра Губер здобула титул, у фіналі перемігши Лауру Гарроне 7–6(4), 6–0.

Сіяні гравчині 

 Паскаль Параді (1-ше коло)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Іва Бударжова (1-ше коло)
 Каріна Карлссон (чвертьфінал)

 Лаура Гарроне (фінал)
 Сара Гомер (1-ше коло)
 Адріана Віллагран (1-ше коло)
 Патрісія Медраду (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Barcelona Ladies Open